

Codici 
 KNX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kununurra (Australia)
 KNX – codice vettore ICAO di Kinghthawk Air Express
 knx – codice ISO 639-3 della lingua kendayan

Altro 
 KNX – standard aperto di domotica